Hasdrubal (wat zoveel betekent als "Baäl helpt") is de naam van verschillende staatslieden en veldheren uit het oude Carthago. Bij de Griekse geschiedschrijvers komt de naam voor als Ασδρούβας.

We onderscheiden vooral:
 Hasdrubal (Hanno), veldheer in de Slag bij Adys, zoon van Hanno
 Hasdrubal de Schone, schoonzoon van Hamilcar Barkas
 Hasdrubal Barkas, jongere broer van Hannibal Barkas
 Hasdrubal Gisgo (zoon van Gisgo), opperbevelhebber van 214 tot 206
 Hasdrubal (Massinissa), bevelhebber in de strijd tegen Massinissa